Прдуша може бити:

 Прдуша Вела, острво у Корнатском архипелагу Јадранског мора.
 Прдуша Мала, острво у Корнатском архипелагу Јадранског мора.